Cet article recense les différents sens du terme « État libre ».

Sens généraux 
 « État libre », terme générique utilisé par différents États à des époques différentes pour se décrire eux-mêmes
 « État libre », parfois synonyme d'« État indépendant ». Les deux termes sont d'ailleurs généralement rendus par une même traduction en d'autres langues (par exemple  en anglais).
 « État libre », traduction littérale de l'allemand,  : terme introduit comme une alternative « germanisante » au mot  puis adopté comme nom officiel par de nombreuses anciennes principautés allemandes devenues des républiques en 1918–1919.
 État libre associé (États-Unis, Finlande) ou État en libre association  (Nouvelle-Zélande) : État associé à un autre, bénéficiant d'une souveraineté limitée, généralement cantonnée aux affaires intérieures.
 État libre () : aux États-Unis, avant la guerre de Sécession, État ayant aboli l'esclavage, principalement les États du nord et de l'ouest de l'Union.

Entités territoriales

Actuelles 
Les entités suivantes se caractérisent comme « États libre » :
 Afrique du Sud : État libre (, , )
 Allemagne (Freistaat) :
 État libre de Bavière ()
 État libre de Saxe ()
 État libre de Thuringe ()
 États-Unis : 
 Porto Rico dans son nom officiel espagnol ()

Historiques 

 Afrique du Sud :
 État libre d'Orange (1854–1994, ), ancienne république sud-africaine, actuel État-Libre

 Allemagne :
 , constituants de la République de Weimar après la Première Guerre mondiale (à l'exception de la République de Bade et de l'État populaire de Hesse) :
 État libre d'Anhalt ()
 État libre de Bavière ()
 État libre de Brunswick ()
 État libre de Lippe ()
 État libre de Mecklembourg-Schwerin ()
 État libre de Mecklembourg-Strelitz ()
 État libre d'Oldenbourg ()
 État libre de Prusse ()
 État libre de Saxe ()
 État libre de Schaumbourg-Lippe ()
 État libre de Thuringe ()
 État libre de Waldeck-Pyrmont ()
 État libre populaire de Wurtemberg ()
 État libre du Goulot (, 1919-1923), territoire quasi indépendant

 Croatie / Italie / Slovénie :
 État libre de Fiume (1920-1924, , )
 Territoire libre de Trieste (1947-1954, , , )

 Irlande :
 État libre d'Irlande (1922–1937, , )

 Islande :
 État libre islandais (930–1262, )

 République démocratique du Congo :
 État indépendant du Congo (1885-1908)

Autres 
 État libre de Counani, nom de la République de la Guyane indépendante entre 1904 et 1912, république autoproclamée non reconnue de Guyane ;
 État libre de Galveston (), surnom de l'île de Galveston au Texas au début du  ;
 État libre d'Orange (parfumeur), marque de parfum française ;
 , mouvement politique libertarien américain fondé en 2001 ;
 Maryland, État des États-Unis surnommé «  » (« l'État libre »).